Моркока — топоним:

 Моркока — река в Якутии;
 Моркока — село в Мирнинском районе Якутии.